

Patronyme
 Joseph Gheusi, (1870-1950), fut un homme politique français.
 Pierre-Barthélemy Gheusi, (1865-1943), fut un directeur de théâtre, journaliste et écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme